Plaats in Indonesië
 Ulak Lebar (Merigi Kelindang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Ulak Lebar (Muara Sahung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Ulak Lebar (Pino), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Ulak Lebar (Lahat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Ulak Lebar (Lubuk Linggau Barat II), een plaats in het bestuurlijke gebied Lubuklinggau in de provincie Zuid-Sumatra
 Ulak Lebar (Tanjung Sakti Pumi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Ulak Lebar (Ulu Ogan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra